«Печа́тники» — название станций метро в Москве:

* «Печатники» — станция Люблинско-Дмитровской линии.
 «Печатники» — станция Большой кольцевой линии.